Huysmans je priimek več oseb:
 Camille Huysmans, belgijski politik (1871-1968)
 Joris-Karl Huysmans, francoski pesnik (1848-1907)